Ниже представлен спи́сок губерна́торов и лейтена́нт-губерна́торов Ньюфа́ундленда, а позднее Ньюфа́ундленда и Лабрадо́ра. Хотя должность лейтенант-губернатора в Ньюфаундленде и Лабрадоре появилась, лишь когда провинция вошла в Канадскую конфедерацию в 1949, до этого её территория с 1610 года управлялась губернатором Ньюфаундленда.

Губернаторы-владельцы Ньюфаундленда, 1610—1728

Губернаторы Плезанс, 1655—1713

Коммодор-губернаторы Ньюфаундленда, 1729—1825

Гражданские губернаторы Ньюфаундленда, 1825—1855

Колониальные губернаторы Ньюфаундленда, 1855—1907

Губернаторы Доминиона Ньюфаундленд, 1907—1934

Комиссионные губернаторы Ньюфаундленда, 1934—1949

Лейтенант-губернаторы Ньюфаундленда, 1949—1999

См. также 
 Должностные лица в Канаде
 Канадские должностные лица по годам

Примечания

Ссылки 
 

Ньюфаундленд и Лабрадор
Руководители колоний Ньюфаундленда
Лейтенант-губернаторы
Главы государства на Ньюфаундленде